Biografies:
 Messal·lina Estatília, tercera esposa de l'emperador Neró
 Valèria Messal·lina, segona esposa de l'emperador Claudi

 Música: Messalina (Vivaldi), òpera d'Antonio Vivaldi